Alexandre Soler i March (Barcelona, 1874 - 1949), arquitecte
 Alexandre Soler i Marije (Barcelona, 1878-1918), escenògraf, pintor i escriptor

Vegeu també 
 Alejandro Soler